

Локаст — місто, штат Північна Кароліна
 Локаст Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсільванія